Biografies:
 Teresa Claramunt i Adell (1961), narradora i filòloga de la Franja de Ponent.
 Teresa Claramunt i Creus (1862-1931), dirigent anarcosindicalista catalana.